

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Skorzęcin – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Witkowo
 Skorzęcin – osada leśna w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Witkowo

Inne 
 Skorzęcin – ośrodek wypoczynkowy położony w Skorzęcinie